Груци́новское се́льское поселе́ние — сельское поселение в составе Каменского района Ростовской области России.

Административный центр поселения — хутор Груцинов.

Административное устройство 
В состав Груциновского сельского поселения входят:
 хутор Груцинов;
 хутор Белый Колодезь;
 хутор Данилов;
 хутор Орешкин;
 хутор Первомайский;
 хутор Самбуров;
 хутор Юров.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 Груциновское сельское поселение - Сайт МО Каменский район Ростовской области.

Муниципальные образования Каменского района Ростовской области
Сельские поселения Ростовской области